Con il nome di Arciconfraternita del Santissimo Sacramento (o venerabile Arciconfraternita del Santissimo Sacramento) si indicano un tipo di confraternite cattoliche esplicitamente dedicate alla venerazione e alla preservazione del culto eucaristico.

 Arciconfraternita del Santissimo Sacramento di Barletta
 Arciconfraternita del Santissimo Sacramento di Taranto
 Arciconfraternita del Santissimo Sacramento di Vico del Gargano